Gotski rat (367. – 369.)
 Gotski rat (376. – 382.)
 Gotski rat (401. – 403.)
 Vizigotski rat (436.)
 Gotski rat (535. – 554.)